Malenka är ett släkte av bäcksländor. Malenka ingår i familjen kryssbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kryssbäcksländor
Malenka